Gambo - nazwa jaką nadano nieznanemu morskiemu zwierzęciu, którego szczątki znaleziono na Bungalow Beach w Gambii.

Piętnastoletni Owen Burnham i jego rodzina natrafiła na szczątki rankiem 12 czerwca 1983 r. Zgromadzeni wokół mieszkańcy pobliskiej wioski byli w trakcie ćwiartowania zwierzęcia. Odcięta głowa miała zostać sprzedana turystom, a resztę ciała prawdopodobnie spalono. Owen jako wielbiciel przyrody dokonał pomiarów i wykonał kilka szkiców. Z powodu podobieństwa tubylcy nazywali zwierzę delfinem. Chłopiec nie wziął próbek, bo dopiero po fakcie zorientował się, że nie może zidentyfikować zwierzęcia w żadnej z książek.

Gambo miał rzekomo 15 stóp długości, brązowy grzbiet i białe podbrzusze. Nasiąknięty wodą, wydęty tułów zwierzęcia miał 6 stóp długości i 5 stóp obwodu. Zaokrąglona głowa mierzyła 4,5 stopy długości, 10 cali wysokości, miała jedną stopę szerokości i małe oczy. Podłużny pysk miał 2,5 stopy długości, 5,5 cala wysokości i 5 cali szerokości. W pysku znajdowało się 80 podobnych do siebie, stożkowych zębów. Na końcu pyska zwierzę miało parę nozdrzy.

Przednia para płetw mierzyła 1,5 stopy oraz 8 cali szerokości. Jedna z tylnych płetw była poważnie uszkodzona, prawie oderwana. Głęboka rana odkrywała fragment jelita. Zwierzę nie posiadało płetwy grzbietowej. Ogon gambo był długi (5 stóp) i spiczasty.

Literatura 
 Bright Michael, There are Giants in the Sea, Robson Books, London 1989
 Coleman Loren, Huyghe Patrick, The Field Guide to Lake Monsters, Sea Serpents, and Other Mystery Denizens of the Deep, Jeremy P. Tarcher Publishing, 2003
 Shuker Karl P. N., In Search of Prehistoric Survivors, Blandford, London 1995

Linki zewnętrzne 
  (j. niemiecki)
 Karl P. N. Shuker, "Bring Me the Head of the Sea Serpent!" z Strange Magazine, nr 15 (wiosna 1995) (j. angielski)
  (j. angielski)

Kryptydy